Louis Monmerqué (1780-1860), magistrat et homme de lettres français ;
 Gustave Oelsner-Monmerqué (1814-1854), homme de lettres franco-allemand.